Термин Лозано има више значења.

 Влатко Лозански - Лозано, македонски певач
 Лозано, Гранха (Арандас), насеље у Мексику у савезној држави Халиско 
 Ирвинг Лозано, Мексички фудбалер